Tombouctou är en krets i Mali.   Den ligger i regionen Gao, i den norra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Bamako.

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är september, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Gao (region)